Београдска зона у сезони 1983/84. бројала је 16 клубова. Виши степен такмичења је Српска лига а нижа Прва Београдска лига.	
	
Захваљујући својим пласманима на крају сезоне 1983/84. следећи клубови су променили ранг:	
 Вождовац из Београда као првопласирани тим Београдске зоне преселио се у Српску лигу — Север.	
 Палилулац из Крњаче и Авала из Белог Потока као најлошије пласирани тимови Београдске зоне такмичење настављају у Прву Београдску лигу.

За сезону 1983/84. годину за најбољег фудбалера Београдске зоне проглашен је Чедомир Ђоинчевић из ОФК Жаркова, а голгетер Димитрић из Вождовца. 
У Београдску зону за сезону 1984/85. годину из Прве Београдске лиге пласирали су се:''
 Иван Милутиновић и
 Кнежевац

Клубови и локација тимова Београдске зоне 
{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width:133%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|
| style="background:#fff; text-align:center;"|1. Вождовац Београд

| style="background:#fff; text-align:center;"|2. ИМТНови Београд
 
	
 
| style="background:#fff; text-align:center;"|3. ОФК Жарково Жарково

 
| style="background:#fff; text-align:center;"|4. Прва Искра Барич

| style="background:#fff; text-align:center;"|5. Графичар Београд

| style="background:#fff; text-align:center;"|6. ИЛР Железник Београд

| style="background:#fff; text-align:center;"|7. ПалилулацКрњача

	

| style="background:#fff; text-align:center;"|8. Будућност Добановци
	

 	

|-
| style="background:#fff; text-align:center;"|9. БАСК Београд

| style="background:#fff; text-align:center;"|10. Телеоптик Земун

	

| style="background:#fff; text-align:center;"|11. Дунавац Гроцка

| style="background:#fff; text-align:center;"|12. ИМ Раковица Београд

| style="background:#fff; text-align:center;"|13. Полет Београд

	

| style="background:#fff; text-align:center;"|14. АвалаБели Поток

| style="background:#fff; text-align:center;"|15. Змај Земун

| style="background:#fff; text-align:center;"|16. Трудбеник Београд

	

|}

Резултати по колима и број гледалаца 

{| style="width:133%;"
|-
| style="width:11%; vertical-align:top;"|

Референце

Спољашње везе 
	
 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији

Сезоне Београдске зоне у фудбалу
Сезона 1983/84. у југословенском фудбалу